Martin Malý je český influencer.

Osobní život 
Narodil se a vyrůstal v Praze, kde také absolvoval základní školu a střední školu v oboru Hotelnictví a turismus. Už jako malý zbožňoval tvoření. Psal knížky, maloval komiksy a hrál si na moderátora. Po ukončení střední školy začal pracovat jako číšník v luxusních restauracích a hotelech. Později zjistil, že práce, kterou dělá ho nenaplňuje. Následně si našel práci na částečný úvazek aby se mohl více věnovat tvorbě videí. V roce 2013 vytvořil kanál AtiShow na kterém je aktivní dodnes. Během listopadu 2017 se seznámil se svou současnou přítelkyní Katarínou. V roce 2022 si se svou přítelkyní pořídil nový byt.
https://www.youtube.com/@AtiShow

YouTube 
Nejúspěšnější sérií na jeho kanále je Bašta, kde zkouší všemožné recepty. Jeho kanál dohromady nasbíral přes 137 mil. zhlédnutí.

Expedice Černobyl 
V roce 2016 se Martin s dalšími youtubery vydal na cestu na Ukrajinu do Černobylu. Z celé expedice vyšla na youtube série, která dokumentovala následky výbuchu jaderné elektrárny.